

Geografia 
Ecuador
 Pompeya – parrocchia della provincia di Orellana
Messico
 Pompeya – località dello stato di Veracruz
 Pompeya – località dello stato di Durango

Musica 
 Pompeya – gruppo musicale russo

Sport 
 Club Atlético Pompeya – società calcistica boliviana

Pagine correlate 
 Pompey